Francuska:
 Moselle (rijeka)
 Moselle (departman)